Татуювання практикується людиною в тій чи іншій формі протягом тисяч років,  внаслідок чого різноманітні стилі татуювань поширились з окремих культур і субкультур на весь світ, як-от:

Примітки

External links 
 Обговорення стилів 
 Довідник стилів
Татуювання